Gangseo-gu kan syfta på:

Geografi

Sydkorea 

 Gangseo-gu, Seoul, stadsdistrikt, 
 Gangseo-gu, Busan, stadsdistrikt,